Steam Engine Company No. 20 bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Steam Engine Company No. 20 (1330 Bardstown Rd., Louisville, Kentucky), NRHP-ID: 80001626
 Steam Engine Company No. 20 (1735 Bardstown Rd., Louisville, Kentucky), NRHP-ID: 80004498